«Брак» — объёмный мультипликационный фильм, созданный из верёвок режиссёром Гарри Бардиным на киностудии «Союзмультфильм» в 1987 году.

Создатели 
 Режиссёр — Гарри Бардин
 Автор сценария — Гарри Бардин
 Художник-постановщик — Ирина Ленникова
 Оператор — Сергей Хлебников
 Художники-мультипликаторы — Ирина Собинова-Кассиль, Лидия Маятникова
 Звукооператор — Владимир Кутузов
 Монтажёр — Галина Филатова
 Над фильмом работали — В. Аббакумов, О. Масаинов, В. Гришин, С. Попов, П. Гусев, М. Колтунов, В. Петров, В. Алисов, С. Знаменская
 Роли озвучивали — Ирина Муравьёва, Гарри Бардин, Геннадий Хазанов (голос комментатора по телевизору)
 Редактор — Татьяна Папорова
 Директор съёмочной группы — Григорий Хмара

Сюжет 
История знакомства, любви, женитьбы и семейной жизни, рассказанная при помощи двух верёвок. Он — верёвк по имени Буся. Она — верёвка по имени Мася. Великолепный памфлет на бездуховный, безлюбовный брачный союз двух вульгарных людей, в котором страдают и они оба, и их ни в чём не повинное дитя.

О мультфильме 
В мультфильме герои говорят искажёнными словами русского языка, при этом смысл предложений понятен. И главным смысловым элементом становится не слово, а интонация. В этой истории удачно играет и сам материал — верёвки. Они связываются вместе на свадьбе и с каждой ссорой, бросаясь в разные стороны, калечат друг друга: верёвка имеет свойство рваться. Персонажи мирятся, и рана залечивается: верёвка зашивается, связывается, скалывается булавкой. Это метафора семейных уз и моральных травм.

Для того, чтобы верёвка держала форму, в её основе использовали немецкую обожжённую алюминиевую проволоку, взятую на игрушечной фабрике. После съёмок у режиссёра остался большой моток проволоки, позднее использованный для съёмок мультфильма «Выкрутасы».

Примечания

Ссылки 
 Мультфильм «Брак». Страница на официальном сайте Гарри Бардина
 
 
 «Брак» — Энциклопедия отечественного кино

Короткометражные мультфильмы СССР 1987 года
Мультфильмы студии «Союзмультфильм»
Мультфильмы Гарри Бардина
Сатирические мультфильмы
Кукольные мультфильмы СССР 1987 года